Fedorov kan som auktorsförkortning betyda:

 Aleksandr Aleksandrovitj Fjodorov
 Andrej Aleksandrovitj Fjodorov

Robotskapade auktorsförkortningar